

Persone
 Alex Fasolo – giocatore di football americano
 Angelo Fasolo (1426-1490) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Fasolo (1905–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Bernardino Fasolo – pittore italiano
 Claudio Fasolo – ciclista
 Denis Fasolo (1975) – attore italiano
 Francesco Fasolo (1462-1517) – avvocato e funzionario italiano, cancelliere grande della Repubblica di Venezia
 Giovanni Antonio Fasolo (1530-1572)  – pittore italiano
 Giovanni Battista Fasolo (prima del 1600–dopo il 1664) – compositore e organista italiano
 Giulio Fasolo (1885–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore o mediano
 Lorenzo Fasolo (1463-1518) – pittore italiano
 Mike Fasolo – scrittore statunitense
 Piergiorgio Fasolo  (1953) – attore italiano
 Ugo Fasolo (1905-1980) – poeta italiano
 Vincenzo Fasolo (1885-1969) – architetto, ingegnere, professore universitario e grafico italiano
 Angelo Fasolo – editore giornalista

Altro
 Villa Fasolo-Tozzato – villa veneta sita nel comune di Venezia

Pagine correlate
Fasoli